Călinescu:
 Armand Călinescu
 Gheorghe (George) Călinescu